Джон Маркус «Скут» Макнейри (; род. 11 ноября 1977) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям в фильмах «Монстры» (2010), «Операция „Арго“» (2012), «Ограбление казино» (2012), «Страна обетованная» (2012), «Исчезнувшая» (2014), «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016).

Ранние годы 
Макнейри родился и вырос в Далласе, Техас, и вырос на ранчо своих родителей. При рождении был назван Джоном, но позже поменял имя на Скут, поскольку в детстве отец называл его Scooter.

Карьера 
Макнейри начал карьеру в 2000-х годах с эпизодических ролей в сериалах. Также он снимался в небольших ролях в картинах «Сумасшедшие гонки», «Реклама для гения» и других. В 2007 году спродюсировал и снялся в главной роли в фильме «Полночный поцелуй», который по мнению некоторых кинокритиков вывел актера на новый уровень. В 2011 году был приглашен Эндрю Домиником на одну из главных ролей в фильм «Ограбление казино», а в 2012 году был приглашен Беном Аффлеком в фильм «Операция „Арго“» и Гасом Ван Сентом в фильм «Страна обетованная». Также в 2012 году принял участие в съемках картины Стива Маккуина «12 лет рабства».

В 2014 году Макнейри можно было увидеть в фильмах «Фрэнк» с Майклом Фассбендером, «Воздушный маршал» с Лиамом Нисоном, «Ровер» c Гаем Пирсом и Робертом Паддинсоном, «Исчезнувшая» с Беном Аффлеком и «Чёрное море» с Джудом Лоу. В 2016 году вышел фантастический боевик «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в котором Макнейри исполнил роль Уоллеса Кифа. В 2017 году он сыграл в картине «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером и сериале «Фарго». Также, можно было увидеть Макнейри в сериалах «Остановись и гори» (2014—2017) и «Забытые Богом» (2017). Он появился в триллере «Время возмездия» (2019), а также принял участие в съемках третьего сезона сериала «Настоящий детектив», который вышел на телеканале HBO в 2019 году.

Личная жизнь 
С 2010 по 2019 год Макнейри был женат на актрисе Уитни Эйбл. У них есть двое детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского университета в Остине
Киноактёры США